

Гранд-Джанкшен — місто, штат Колорадо
 Гранд-Джанкшен — місто, штат Айова
 Гранд-Джанкшен — місто, штат Теннессі